Фу́ско (за пределами Италии также Фа́ско; ) — итальянская фамилия:
 Фуско, Альфонсо Мария (1839—1910) — итальянский священник, католический святой.
 Фуско, Брэндон (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Фуско, Джованни (1906—1968) — итальянский композитор и дирижёр.
 Фаско, Джон — американский сценарист, писатель, продюсер.
 Фаско, Пол (род. 1953) — американский актёр и продюсер.